Нубийские пирамиды (, ) — древние сооружения пирамидальной формы, расположенные в Судане. Пирамиды построены правителями Мероитского царства спустя 800 лет после того, как египтяне перестали строить свои пирамиды.

Пирамиды 

На сегодняшний день известно около 255 пирамид, построенных в трёх разных местностях Нубии. Эти пирамиды являлись усыпальницами для царей и цариц Напаты и Мероэ. Самые первые из пирамид были построены в Эль-Курру, они служили гробницами для правителей Кашты, его сына Пианхи, а также их преемникам Шабаки, Шабатаки и Танутамона. Четырнадцать пирамид были построены для их жён, некоторые из которых были прославленными царицами-воинами.
Более поздние пирамиды Напаты расположены вблизи поселения Нури, на западном берегу Нила в Верхней Нубии.

В этом некрополе находятся захоронения 21 правителя, 52 цариц и принцесс, включая правителей Анламани и Аспельту. Тела царей хоронили в больших саркофагах. Вес саркофага Аспельты достигает 15,5 тонн, 4 из которых приходится на крышку. Наиболее древняя и крупнейшая пирамида Нури принадлежит фараону XXV династии Тахарке.

Наиболее обширное скопление пирамид находится в Мероэ, между пятым и шестым порогами Нила, примерно в 100 км севернее Хартума. В течение мероитского периода более сорока царей и цариц были захоронены в этих местах.
По пропорциям нубийские пирамиды отличаются от египетских: высота пирамид варьируется от 6 до 30 метров, основание редко превышает 8 метров, боковые грани ступенчатые или покрытые белой штукатуркой, остро уходящие вверх, с углом наклона примерно в 70°. По периметру, вдоль основания всей пирамиды есть характерный выступ в виде ступеньки. Также выступы могут быть и на рёбрах некоторых пирамид. Пирамиды увенчаны верхушкой в виде усечённой пирамиды, на вершине которой расположен цилиндр. Большинство из них имеют примыкающие к основанию храмовые пристройки в которых совершали подношения. Храмовые пристройки были украшены барельефами. Вокруг пирамид была невысокая ограда. В отличие от нубийских египетские пирамиды имеют меньший угол наклона боковой поверхности — от 40° до 50°, у них более обширные и разветвлённые храмовые пристройки, отсутствует ступенька по периметру основания пирамиды, а вершину венчает пирамидион.

Все нубийские пирамиды были разграблены ещё в глубокой древности. В некоторых молельнях сохранились настенные росписи, рассказывающие о владельцах, мумии которых захоронены в данной гробнице. Мумии с украшениями располагались в деревянных саркофагах. Во времена открытия пирамид археологами XIX—XX веков в некоторых пирамидах были найдены останки луков, колчаны для стрел, кольца лучника, лошадиная упряжь, деревянные короба, мебель, горшки, цветное стекло, металлические сосуды и многое другое, что свидетельствовало об интенсивной торговле между Мероэ, Египтом и Грецией.

В 1830-е годы многим пирамидам был нанесён большой ущерб итальянским врачом-исследователем и охотником за сокровищами Джузеппе Ферлини, который, не желая откапывать вход глубоко в песке, взрывал вершины пирамид, чтобы попасть во внутренние помещения. Таким варварским способом им были разрушены около 40 пирамид.

Захоронения 
 Царский погребальный комплекс в Эль-Куру ().
 Пирамиды в Мероэ (). Пирамиды датированные 720—300 годами до н. э. находятся в Южном погребальном комплексе. Пирамиды датированные с 300 года до н. э. по 350 год н. э. находятся в Северном погребальном комплексе.
 Царский погребальный комплекс в Нури ().
 Пирамиды в Джебель-Баркал ().

См. также 
 Нубийская архитектура
 Пирамиды в Седеинге
 Египетские пирамиды

Примечания

Литература 
 Dows Dunham: El Kurru: Dows Dunham (The Royal Cemeteries of Kush. Band 1). Harvard University Press, Boston 1950.
 Dows Dunham: Nuri (Royal cemeteries of Kush. Band 2). Museum of Fine Arts/ Harvard University Press, Boston 1955.
 Dows Dunham: Royal Cemeteries of Kush: Royal Tombs of Meroe and Barkal. Museum of Fine Arts/ Harvard University Press, Boston 1957 (Nachdruck: Museum of Fine Arts, Boston 1980, ISBN 0-87846-050-0).
 Dows Dunham: ''The West and South Cemeteries at Meroe. (Royal cemeteries of Kush. Band 5). Museum of Fine Arts/ Harvard University Press, Boston 1963.

Ссылки 

 Pyramids of Nubia  — A site detailing the three major pyramid sites of ancient Nubia 
 Aerial Photographs of Sudan  — A site featuring spectacular aerial photographs of the pyramids and temples at el-Kurru, Nuri, and Meroë 
 Voyage au pays des pharaons noirs Travel in Sudan and notes on Nubian history 

Археологические объекты в Судане